Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute du 20 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Catarina Lindqvist, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Steffi Graf et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Brighton
Sport en Angleterre en 1986
Tennis en octobre 1986